The Wave (engl. für Die Welle) ist der Originaltitel mehrerer Bücher und Filme:

 Die Welle (Roman), ein Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Todd Strasser (unter dem Pseudonym Morton Rhue), basierend auf dem Film  Die Welle
 Die Welle (1981), ein US-amerikanischer Fernsehfilm
 Die Welle (2008), ein deutsches Filmdrama, Neuverfilmung des Romans
 The Wave – Deine Realität ist nur ein Traum, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film
 The Wave – Die Todeswelle, ein norwegisches Filmdrama

The Wave bezeichnet:
 eine bizarre Sandstein-Formation im Vermilion Cliffs National Monument, USA
 ein Skateboard-ähnliches Funsport-Gerät, siehe Waveboard
 The Wave (Hörfunksender), Radiosender der RTL Group
 ein Wohngebäude in Vejle, Dänemark, siehe Bølgen
 The Wave (Gebäude), ein Wohngebäude in Gold Coast, Australien
 eine Gruppe von Post-Hardcore-Bands, bestehend aus La Dispute (Band), Defeater, Pianos Become the Teeth, Touche Amore und Make Do and Mend
 DJ The Wave, Pseudonym von Andreas Witek (* 1971), österreichischer Musiker und DJ

Siehe auch:
 The Waves
 The Third Wave